Rejon kozielecki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czernihowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 2660 km² i liczy około 62 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Kozielec.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada, 2 osiedlowe rady i 40 silskich rad, obejmujących w sumie 106 wsi i 2 osady.

Miejscowości

Przypisy